Vila Boa peut désigner :

Toponymie

Vila Boa, municipalité située dans l'État de Goiás ;

homonymies exactes :
 Vila Boa, une des paroisses civiles de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga ;
 Vila Boa, une des paroisses civiles de la municipalité de Mirandela, située dans le district de Bragance ;
 Vila Boa, une des paroisses civiles de la municipalité de Sabugal, située dans le district de Guarda ;
 homonymies partielles :
 Vila Boa de Serapicos, une paroisse civiles de la municipalité de Serapicos, située dans le district de Bragance ;
 Vila Boa de Ousilhão, une des paroisses civiles de la municipalité de Vinhais, située dans le district de Bragance ;
 Vila Boa de Quires, une des paroisses civiles de la municipalité de Marco de Canaveses, située dans le district de Porto ;
 Vila Boa do Bispo, une des paroisses civiles de la municipalité de Marco de Canaveses, située dans le district de Porto ;
 Vila Boa do Mondego, une des paroisses civiles de la municipalité de Celorico da Beira, située dans le district de Guarda ;
 Vila Boa de Ferreira de Aves, une des paroisses civiles de la municipalité de Sátão, située dans le district de Viseu.

Homonymie de toponyme